Вернер Шварцганс (-?) (Werner Schwarzhans) — данський біолог, іхтіолог, палеоіхтіолог, зоолог.

Відомі праці 
 Fish Otoliths from the Paleocene (Selandian) of West Greenland
 Fish otoliths from the Lower Tertiary of Ellesmere Island
 Tuamotuichthys bispinosus, a new genus and species from off Tuamotu Islands, South Pacific Ocean (Ophiidiformes, Bythitidae)
 Review of the Dinematichthyini (Teleostei: Bythitidae) of the Indo-West Pacific. Part I. Diancistrus and two new genera with 26 new species
 Otoliths from casts from the Eocene Lillebaelt Clay Formation of Trelde Naes near Fredericia (Denmark), with remarks on the diet of stomatopods
 The otoliths from the Middle Eocene of Osteroden near Bramsche, north-western Germany
 Otoliths from Upper Oligocene near shore deposits of the Lower Rhine Embayment (northern Germany)
 The otoliths from the Middle Paleocene of Luzanivka (Cherkasy district, Ukraine)
 A new species of Timorichthys (Ophidiiformes: Bythitidae) from the East China Sea
 Before the flood: Miocene otoliths from eastern Amazon Pirabas Formation reveal a Caribbean-type fish fauna
 Head and otolith morphology of the genera Hymenocephalus, Hymenogadus and Spicomacrurus (Macrouridae), with the description of three new species
 A new grenadier of the genus Hymenocephalus from Tosa Bay, southern Japan (Actinopterygii: Gadiformes: Macrouridae)
 Review of the Indo-West Pacific ophidiid genera Sirembo and Spottobrotula (Ophidiiformes, Ophidiidae), with description of three new species
 Fish-otoliths from the marine-brackish water transition from the Middle Miocene of the Belgrade area, Serbia
 Fish otoliths from the Konkian (Miocene, early Serravallian) of Mangyshlak (Kazakhstan): testimony to an early endemic evolution in the Eastern Paratethys

Також має багато інших праць, в тому числі статей.

Примітки

Посилання 
 Сторінка Вернера Шварцганса на сайті ResearchGate

Данські біологи
Іхтіологи
Викладачі Копенгагенського університету